Haley steht für:

 Haley, männlicher und weiblicher Vorname, siehe Hayley (Vorname) 
 Haley-Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haley (Idaho), im Clearwater County
 Haley (North Dakota), im Bowman County
 Haley (Tennessee), im Bedford County

Haley ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Haley (1921–1992), US-amerikanischer Schriftsteller
 Bill Haley (1925–1981), US-amerikanischer Rock’n’Roll-Musiker
 Boyd Haley (* 1940), US-amerikanischer Chemiker
 Cassidy Haley (* 1980), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Modedesigner
 Charles Haley (* 1964), US-amerikanischer Football-Spieler
 Elisha Haley (1776–1860), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Haley (1885–1975), britischer Leichtathlet
 Jack Haley (1898–1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Haley (Basketballspieler) († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jackie Earle Haley (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 James A. Haley (1899–1981), US-amerikanischer Politiker
 Jay Haley (1923–2007), US-amerikanischer Psychotherapeut
 Joe Haley (1913–1997), kanadischer Hochspringer
 Leroy Haley (* 1954), US-amerikanischer Boxer im Halbweltergewicht, WBC-Weltmeister
 Maryam Irene Haley, bekannt als Haley Paige (1981–2007), US-amerikanische Pornodarstellerin

 Micheal Haley (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Nikki Haley (* 1972), US-amerikanische Politikerin
 Roddie Haley (1965–2022), US-amerikanischer Sprinter
 Todd Haley (* 1967), US-amerikanischer Footballtrainer
 William Haley (1901–1987), britischer Herausgeber

Siehe auch:
 Hailey
 Hale
 Halley
 Hayley